Il nome di Carn Brea si riferisce a due località in Cornovaglia:

 Carn Brea (Redruth) – sito collinare dell'età neolitica e parrocchia civile 
 Carn Brea (St Just) – la collina più occidentale della Britannia